De DAF D50 was een vrachtauto die vanaf 1950 geproduceerd werd bij de Nederlandse fabrikant DAF.

Chassisnummer 475 werd zonder cabine verkocht aan de firma Weststrate, een graanhandel in Krabbendijke. Carosseriebouwer Fraanje in Goes bouwde de cabine en een open laadbak met lage zijborden.
In juni 1978 werd de wagen te koop aangeboden en ging naar Diesel Service Doetinchem die hem in bruikleen gaf aan het DAF museum. Sinds een aantal jaren is deze wagen uit de begintijd van de productie in het bezit van het DAF museum.
De foto’s tonen verschillende modellen uit deze reeks. Deze hoort tot de reeks voertuigen die de benaming 'zevenstrepers' hebben vanwege de grill.

Specificaties 
 Bouwjaar: 1950
 Type motor: Perkins P 6-80 dieselmotor
 Vermogen: 83 pk
 Toelaatbaar gewicht: 9.300 kg
 Laadvermogen ca. 5.000 kg

D50